6e Wereldjamboree (1941) – de beoogde wereldjamboree in Frankrijk in 1941
 6e Wereldjamboree (1947) – de wereldjamboree in Frankrijk in 1947